Брвинув:

 Брвинув — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Прушковский повят.
 Брвинув — гмина (волость) в Польше, входит в Прушковский повят, Мазовецкое воеводство.